Oase steht für:

 Oase, ein Vegetationsfleck in der Wüste

 OASE, die Bezeichnung der Betreuungseinrichtung der Militärseelsorge in einem Feldlager im Einsatzgebiet der Bundeswehr
 Freizeitbad Oase, war zwischen 1983 und 2010 ein Hallenschwimmbad im Essener Stadtteil Frohnhausen
 Oase (Film), der Name eines französischen Abenteuerfilms von Yves Allégret aus dem Jahre 1955
 Oase (Unternehmen), Oase GmbH, Hauptsitz in Hörstel (Nordrhein-Westfalen), ein Hersteller von Gartengeräten
 Oase 1, einen fossilen Unterkiefer aus der rumänischen Fundstätte Peștera cu Oase
 Oase des Kindes, ein Betreuungsverein für acht Kindergärten in Wien
 Die Oase (1941), Feldzeitung der deutschen Truppen in Afrika, 1941 – 1942, vgl. Afrikakorps, Abteilung Ic: Feindaufklärung und Abwehr, geistige Betreuung
 Die Oase (1967), Zeitschrift, Verband Deutsches Afrika-Korps e.V., 1967, 1983 – 1996, Hg. Rommel-Sozialwerk
Siehe auch:
 Oasenkultur

OASE